Bozzi ist der Familienname folgender Personen:
 Emilio Bozzi (1873–1936), italienischer Unternehmer, Fahrrad- und Motorradhersteller
 León Bozzi (* 1928), argentinischer Sportschütze
 Onofrio Solari Bozzi (1931–2015), italienischer Diplomat
 Paolo Bozzi (1930–2003), italienischer Psychologe, Violinist und Musiktheoretiker

Weiteres:
 Libreria Bozzi, Buchhandlung in Genua 

Siehe auch:
 Bozi